GCD steht für:
 Grand Central Dispatch, Programmierschnittstelle
 Grand Comics Database, Online-Datenbank für Comics
 Google Cloud Dataproc, Platform as a Service

Gcd steht für:
 Gigacandela entsprechend 109 Candela, SI-Einheit der Lichtstärke

gcd steht für:
 greatest common divisor, siehe Größter gemeinsamer Teiler
 Ganggalida (ISO-639-3-Code), eine der Tankic-Sprachen

Abkürzung